Naderi peut désigner :

Personnes 
 Amir Naderi (né en 1945), réalisateur iranien ;
 Firouz Naderi (né en 1946), scientifique, ingénieur et manager du Jet Propulsion Laboratory ;
 Mohammad Naderi (né en 1996), footballeur iranien ;
 Najib Naderi (né en 1984), joueur de football allemand d'origine afghane ;
 Partaw Naderi (né en 1952), poète afghan.

Astronomie 
 (5515) Naderi, astéroïde nommé d'après Firouz Naderi